Memória
 Recordações (filme)
 Recordações (álbum de Léa Mendonça)
 Recordações (álbum de Melissa)

Desambiguação